«Арлеки́но» — первый сольный сингл Аллы Пугачёвой и вообще первый сольный релиз певицы. Выпущен в Болгарии в 1975 году на волне успешного выступления Аллы Пугачёвой на международном конкурсе вокальных исполнителей «Золотой Орфей», получившей «Гран-при» за песню «Арлекино», сочинённую болгарским автором Э. Димитровым.

Список композиций 
Аккомпанемент во всех записях: Эстрадный оркестр Комитета радио и телевидения НРБ, дирижёр Вилли Казасян

На сингле представлены концертные записи, сделанные во время конкурса «Золотой Орфей».

Павел Слободкин, руководитель ансамбля «Весёлые ребята», на пластинке указан как соавтор «Арлекино». На всех последующих изданиях Слободкин не указывался в числе авторов песни; иногда отмечалось его участие в создании песни в качестве аранжировщика.

Синглы Аллы Пугачёвой